SBX (, «радар X-диапазона морского базирования») — буксируемая надводная радиолокационная установка, предназначенная для размещения в открытом океане. Создана и эксплуатируется в рамках программы ПРО , входит в состав системы GMD. На 2014 год существует в единственном экземпляре (SBX-1, регистрационный номер ММО 8765412), который дислоцируется в Тихом океане. Номинально SBX-1 приписана к порту Адак на Аляске, но на сегодняшний день она ни разу не появлялась в этом порту.

SBX-1 создана на базе полупогружной нефтяной платформы CS-50, построенной за $45 млн в 2000—2002 годах на Выборгском судостроительном заводе для норвежской нефтяной компании Moss Maritime (теперь часть оффшорной компании Saipem).

Задействованные структуры 

В создании РЛС и сопутствующих средств в 2000—2005 гг. участвовала группа компаний в США и за рубежом:  Boeing Integrated Defense Systems, , Калифорния (генподряд);  McDonnell Douglas Astronautics Co., Сент-Луис, Миссури (системная интеграция);  Moss Maritime, Мосс, Эстфолл (разработка платформы);  Выборгский судостроительный завод, Выборг, Ленобласть (изготовление платформы);  General Dynamics Corp., VertexRSI, Inc., , Техас (модификация платформы под требования заказчика);  Raytheon Intelligence & Information Systems, Гарленд, Техас (радар);  Raytheon Missile Systems, Тусон, Аризона (сопрягаемые средства перехвата);  , Keppel Offshore & Marine Group, Браунсвилл, Техас (портовые работы); , Корпус-Кристи и , Техас (конечная сборка).

Тактико-технические характеристики 
 Длина: 116 м.
 Высота: 85 м от киля до вершины купола радара.
 Осадка: около 10 м в походном положении, 30 м в развёрнутом.
 Устойчивость: вертикальное отклонение не более 10 градусов (полностью пассивная стабилизация).
 Стоимость: $900 млн (из них примерно $750 млн — установленное оборудование).
 Команда: 75—85 человек, в основном гражданских специалистов.
 Дальность обнаружения цели (с ЭПР = 1 м²): до 4 900 км.
 Водоизмещение: 50 000 тонн.

Предназначение 
РЛС морского базирования предназначена для применения в качестве станции обнаружения целей в сочетании с расположенной на авиабазе  в Калифорнии наземной станцией системы раннего предупреждения PAVE PAWS, с передачей целеуказания боевым средствам системы противоракетной обороны THAAD и противоракетами заатмосферного перехвата . Все перечисленные радиолокационные средства и противоракеты, сопрягаемые с SBX, изготовляются компанией Raytheon.

Техническое описание 

Основная функция SBX — обнаружение запуска МБР и высокоточное определение траектории их боеголовок. РЛС может быть оперативно передислоцирована в точку, где требуется усиление противоракетной обороны. Это является преимуществом системы перед стационарными радарами, радиус действия которых ограничен кривизной земной поверхности.

Платформа SBX оснащена несколькими малыми антеннами связи и основной РЛС весом 1820 тонн с АФАР, работающей в X-диапазоне (8—12 ГГц) и защищённой куполом диаметром 31 м. Стенки купола основного радара изготовлены из гибкого материала, его форма поддерживается за счёт повышенного давления внутри.

АФАР системы SBX имеет площадь 384 м² и состоит из 22 тыс. твердотельных приёмопередатчиков (максимум — 69 тыс., дополнительные модули могут быть установлены при необходимости), каждый из которых имеет две рупорные антенны — основную, приёмопередающую, и вспомогательную, приёмную, для работы в другой плоскости поляризации. Сейчас модули установлены со смещением к центру антенны, что позволяет уменьшить боковые лепестки диаграммы направленности и обеспечить высокую дальность захвата и отслеживания боеголовок. Приёмопередатчики смонтированы на плоской восьмиугольной пластине, способной вращаться на 270 градусов в обе стороны, а также менять угол наклона в диапазоне от 0 до 85 градусов. Максимальная скорость вращения АФАР в горизонтальной и вертикальной плоскостях составляет приблизительно 5—8 градусов в секунду. Направление луча SBX может корректироваться и электронными средствами без поворота антенного массива. Средняя излучаемая мощность — 133 кВт. Потребляемая АФАР мощность оценивается в 1 МВт.

Энергетическая установка SBX состоит из шести двенадцатицилиндровых дизельных генераторов Caterpillar, каждый мощностью 3,6 мегаватта. Генераторы размещены в двух раздельных отсеках по левому и правому борту. Рассматривается возможность увеличения общего числа генераторов до восьми, чтобы каждый из двух силовых отсеков мог обеспечить пиковую мощность порядка 12 мегаватт.

Примечания

Ссылки 

 Морской радар X-band  // NewsInPhoto
 Морской радар  // Энциклопедия кораблей

Военная продукция Boeing
Военная продукция Caterpillar
Военная продукция General Dynamics
Военная продукция McDonnell Douglas
Военная продукция Raytheon
Выборгский судостроительный завод
ПРО США
Радиолокационные станции США